Las siglas GNR pueden referirse a:

la Guarda Nacional Republicana, la guardia militar portuguesa;
el grupo portugués de rock-pop Grupo Novo Rock;
el grupo estadounidense de hard rock Guns N' Roses.
La banda gánster española Guns N' Robbers